Microchilus kan syfta på:

 Microchilus (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Microchilus (växter) – ett släkte av växter